Magnetohydrodynamica
MHD (rapper), een rapper